De Major League Soccer Supporters' Shield is een jaarlijks uitgereikte prijs. De prijs wordt uitgereikt aan de club met de meeste punten, volgens het Major League Soccer-puntensysteem.

Major League Soccer-puntensysteem 
Het Major League Soccer-puntensysteem houdt in, net zoals op de rest van de wereld, dat de winnaar 3 punten krijgt, bij een gelijkspel ieder 1 punt en bij verlies geen punten. Als aan het eind van het seizoen meerdere clubs evenveel punten hebben dan wordt allereerst gekeken naar de winst/verlies tussen de clubs met evenveel punten. Als tweede wordt er naar het verschil in doelpunten gekeken. Als derde wordt er naar het totaal aantal goals gekeken. Als vierde worden de vorige manieren toegepast op alleen de uitwedstrijden. Als vijfde wordt er gekeken naar de vorige manieren alleen voor thuiswedstrijden. Als zesde wordt er gekeken naar het aantal disciplinaire punten. Als die manieren niet werken, dan wordt er een munt opgegooid.

Op februari 2006 besloot de MLS dat de winnaar van het Supporters' Shield en de MLS Cup de Verenigde Staten vertegenwoordigen bij de CONCACAF Champions Cup. Als de Supporters' Shield en de MLS Cup-winnaar gelijk zijn, dan vertegenwoordigt het team met de op een na meeste punten de Verenigde Staten ook.

Winnaars

Standen 

Major League Soccer